José Maria Camiloto Rocha (Ubá, 21 de abril de 1946) é um instrumentista, roteirista, diretor musical  e cantor brasileiro.

Discografia
1997 – Zé Maria canta o Império do Samba
1969 – Terra à Vista

Naturais de Ubá
Cantores de Minas Gerais
Instrumentistas de Minas Gerais
Cantores de música popular brasileira
Roteiristas do Brasil